Ингуле́ц — многозначное слово:

Топоним 
Днепропетровская область:
 Ингулец — бывший город, включён в состав Кривого Рога;
 Ингулец — село, Криворожский район;
 Ингулец — село, Широковский район;
Херсонская область:
 Ингулец — село, Белозёрский район.

Другое 
 Ингулец — река на юге Украины, правый приток Днепра.
 Ингулец — река в Кемском районе Карелии.
  — автостанция в городе Кривой Рог.
 Ингулец — железнодорожная станция в городе Кривой Рог.
 Ингулец — прежнее название железнодорожной станции Кривой Рог-Западный.
 Ингулец — заказник в Херсонской области.
 «Ингулец» — футбольный клуб из пгт Петрово Кировоградской области.
 «Ингулец» — футбольный стадион в пгт Петрово Кировоградской области.
 «Ингулец» — рудоуправление в городе Кривой Рог.

См. также 
 Ингулец-Новый
 Ингул (значения)